Калудов — фамилия. Известные носители:
 Калудов, Калуди — болгарский оперный певец, тенор.
 Калудова, Ваня Тодорова — болгарская поп-фолк-певица и примадонна поп-фолка.